Engine Creek ist der Name folgender Fließgewässer 

in den Vereinigten Staaten:
 Engine Creek (Alabama) 
 Engine Creek (Colorado) 
 Engine Creek (Wyoming) 

in Australien:
 Engine Creek (Buckley River), Nebenfluss des Buckley River in Queensland, Australien.